H-Klasse bezeichnet:

 eine Luftschiffklasse der US-Marine, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 eine deutsche Schlachtschiffklasse, siehe H-Klasse (Schlachtschiff)
 eine Zerstörerklasse der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg, siehe H-Klasse (Royal Navy)
 eine nach John Philip Holland benannte Klasse von U-Booten, von denen mehrere Baureihen von der United States Navy, der britischen Royal Navy und der chilenischen Marine vor und während des Ersten Weltkriegs in Dienst gestellt wurden, siehe H-Klasse (U-Boote)
 eine Klasse von Frachtschiffen der Blue Funnel Line, siehe Blue Funnel H-Klasse

Siehe auch:
 Klasse H (Begriffsklärung)